

Sigle 
 Non-destructive testing – controlli non distruttivi
 Nota del traduttore

Codici 
 ndt – codice ISO 639-3 della lingua ndunga

Altri progetti